Aureliana peut faire référence à :
 Aureliana, un genre de plantes de la famille des Solanaceae,
 Aureliana, un genre d'anémones de mer de la famille des Aurelianidae,
 Aureliana, un nom invalide pour Panax, un genre de plantes de la famille des Araliaceae.